Bohnhoff ist der Familienname der folgenden Personen:

 Armin Bohnhoff (* 1959), deutscher Logistiker und Hochschullehrer
 Marco Bohnhoff, deutscher Seismologe und Hochschullehrer
 Margit Bohnhoff (* 1963), deutsche Langstrecken- und Rekordschwimmerin
 Olivia Bohnhoff (* 1976), australische Drehbuchautorin und Filmproduzentin 
Siehe auch:
 Bonhof
 Bonnhof
 Bonhoff
 Bönhoff